Il doppio femminile del Kremlin Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Natalija Medvedjeva e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo, ma solo la Savchenko ha partecipato in coppia con Helena Suková.

Savchenko e Suková hanno perso in semifinale contro Arantxa Sánchez Vicario e Nataša Zvereva.

Sánchez Vicario e Zvereva hanno battuto in finale per ritiro la coppia formata da Yayuk Basuki e Caroline Vis.

Teste di serie
 Arantxa Sánchez Vicario /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (finale)
 Larisa Neiland /  Helena Suková (semifinali)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 1997